Schunk:
 Ludwig Schunk (1884,  Francfort-sur-le-Main  1947, Heuchelheim), un fabricant allemand
 Robert Schunk (* 1948)

 Schunk Group, une entreprise allemande dans les matériaux
 Schunk GmbH, une entreprise allemande dans les produits mécaniques de serrage
 la Ludwig-Schunk-Stiftung, une fondation privée inscrite comme association implantée à Heuchelheim

Patronyme allemand